La rivalité opposant l'AS Salé au KAC de Kénitra est due au fait que ces clubs font partie des plus anciens du royaume. La création de l'AS Salé remonte à 1928 tandis que celle du KAC de Kénitra date de 1938 soit dix ans après. 

La dernière confrontation entre ces deux clubs date au  et se terminant par une victoire du KAC de Kénitra.

Histoire

Origine de la rivalité

Liste des rencontres 
Voici une liste des confrontations entre les deux clubs  :

Statistiques

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
  KAC-ASS
  KAC - ASS 5-0

Rivalités dans le football au Maroc
AS Salé
KAC de Kénitra